

Adjectif 
 La livre sterling (en anglais pound sterling) est l'unité monétaire du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord.
 La zone sterling (Sterling area) est un groupement de pays qui après la Seconde Guerre mondiale lièrent leur monnaie nationale à la livre sterling ou l'adoptèrent comme seconde monnaie.
 L'argent sterling est un alliage d'argent au titre minimal de 925 millièmes.

Toponyme 

Sterling, une ville d'Alaska ;
Sterling, une ville du Colorado, siège du comté de Logan ;
Sterling, une ville du Connecticut ;
Sterling, une ville de l'Illinois ;
 Sterling, une municipalité du Kansas ;
 Sterling, une municipalité du Massachusetts ;
 Sterling Heights, une ville du Michigan ;
 Sterling, une ville du Nebraska ;
 Sterling Woods, une communauté non constituée en municipalité, dans le New Jersey ;
 Sterling, une ville située dans le comté de Cayuga, dans l' État de New York ;
 Sterling, une ville située en Oklahoma ;
 Sterling, une ville de l'Utah.
De nombreuses autres plus petites localités portent le nom de Sterling dans différents États américains, voir notamment :
 Comté de Sterling, un comté du Texas ;
 Sterling Highway, une route d'Alaska ;
 .

Nom de personnes 

 Alexandre Sterling (né en 1966), un acteur français ;
André Sterling (1923-2018), ingénieur hydraulicien et académicien belge ;
 Brett Sterling (né en 1984), un joueur américain de hockey sur glace ;
 Bruce Sterling (né en 1954), un auteur américain de science-fiction ;
 Charles Sterling (1901-1991), un historien d'art français ;
 Donald Sterling (né en 1933), avocat et homme d'affaires, propriétaire des Clippers de Los Angeles ;
 Ford Sterling (1883-1939) acteur américain ;
 Marc Sterling (1895-1976), un peintre français d'origine ukrainienne ;
 Matt Sterling ( ?-2006), réalisateur américain de films pornographiques ;
 Mindy Sterling (née en 1953), une actrice américaine ;
 Nici Sterling (née en 1968), une actrice pornographique anglaise ;
 Raheem Sterling (né en 1994), footballeur anglais ;
 Robert Sterling (1917-2006), acteur américain ;
 Thomas Sterling (1921-2006), auteur américain de roman policier ;
 Tisha Sterling (née en 1944), actrice américaine.

Sterling est également un prénom usité dans le monde anglophone, porté par exemple par : 
 Sterling Hayden (1916-1996), un acteur américain ;
 Sterling Holloway (1905-1992), un acteur américain ;
 Sterling Lyon (1927), un homme politique canadien ;
 Sterling Morrison (1942-1995), un guitariste américain ;

Autres 
 Mister Sterling, une série télévisée américaine
Sterling Airways, ou Sterling.dk, une ancienne compagnie aérienne danoise
Sterling, une marque d'automobile américaine en kit
Sterling Trucks, une marque de camions américains
 Sterling Armament Company, un ancien manufacturier d'arme britannique
Pistolet mitrailleur Sterling  
SAR sterling-87, une carabine de combat
 Shearman & Sterling, un grand cabinet d'avocats américain
Sterling, un générateur des fractals
 la Sterling Film Company, une société de production cinématographique américaine
 la Bibliothèque commémorative Sterling, principal bâtiment de la bibliothèque de l'Université Yale
 L'Édifice Sterling pour le droit, l'édifice qui abrite l'école de droit de l'Université Yale

Notes et références